Katedra św. Eulalii w Barcelonie
 Katedra w Barcelonie (powieść)